Saxhyttan kan henvise til:
 Saxhyttan (Hällefors kommun) − en småort i Hällefors kommun, Örebro län, Västmanland, Sverige
 Saxhyttan (naturreservat) − et kommunalt naturreservat i Hällefors kommun, Örebro län, Västmanland, Sverige
 Saxhyttan (Ludvika kommun) − en småort i Ludvika kommun, Dalarnas län, Dalarna, Sverige